Епархия Алиндао () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Алиндао, Центральноафриканская Республика. Юрисдикция епархии Алиндао распространяется на префектуру Нижнее Котто. Епархия Алиндао входит в митрополию Банги. Кафедральным собором епархии Алиндао является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
18 декабря 2004 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Quadraginta per annos, которой учредил епархию Алиндао, выделив её из епархии Бангасу.

Ординарии епархии 
 епископ Петер Марцинковски, C.S.Sp. (18.12.2004 — 19.03.2014)
 епископ Кир-Нестор Япаупа (с 19.03.2014)

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quadraginta per annos

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Центральноафриканской Республики